Een mannelijke en vrouwelijke voornaam afgeleid van Charles, wat weer gebaseerd is op Karel (voornaam)
 Charlie (band) - Britse rockgroep
 Charlie (album) - album van deze band
 Charlie (2004), een Britse film uit 2004
 Charlie (Britse serie) - Britse miniserie uit 2015 
 Charlie (televisieserie) - remake van de Amerikaanse ziekenhuisserie Nurse Jackie
 Charlie (Street Fighter) - personage
 Charlie (zanger) - Hongaars zanger
 Charlie - bijnaam voor de Vietcong of andere Vietnamezen door het Amerikaanse leger
 Charlie - woord uit het NAVO-spellingsalfabet voor de letter "C"
 Charlie Mensuel - meestal kortweg Charlie genoemd, een Frans stripblad
 Charlie Hebdo - Frans satirisch weekblad
 Charlie Magazine - Belgisch on line magazine
 Charlie Harper - personage uit de televisieserie Two and a Half Men
 Charlie Wemel - personage uit de boekenserie Harry Potter
 Collectie Charlie - Belgische stripreeks
 Mr. Charlie (platform) - afzinkbaar boorplatform